Валенсийское дерби () — футбольное дерби между двумя главными клубами Валенсии «Леванте» и «Валенсия».

Первый матч между командами был сыгран в 1920 году в ходе регионального чемпионата Валенсии. Клубы не встречались в рамках Ла Лиги до 1963 года. Леванте не выиграл ни одного официального матча на «Месталье» с 1937 года, однако в 1995 году победил в товарищеской игре.

Матчи чемпионата Испании

Матчи Кубка Испании

Статистика дерби

Примечания

Ссылки 
 «У нас нет ни сил, ни желания ненавидеть друг друга». Почему стоит побывать на валенсийском дерби 

Футбольные дерби в Испании
ФК «Леванте»
ФК «Валенсия»
Спорт в Валенсии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1920 года